Xingsheng ist:

die Gemeinde Xingsheng (兴胜乡) der Stadt Xichang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xingsheng (Xichang);
die Gemeinde Xingsheng (兴盛乡) der Stadt Wuchang in der Provinz Heilongjiang, siehe Xingsheng (Wuchang);
das Dorf Xingsheng (兴圣村) der Großgemeinde Aoqi in der Stadt Jiamusi der Provinz Heilongjiang, siehe Xingsheng (Aoqi).